Les Antilopinés () sont une sous-famille de Bovidés comprenant les vraies antilopes. Ce regroupement s'étant révélé polyphylétique, il a été restreint à la tribu Antilopini au sens large dans les nouvelles classifications en excluant certaines espèces naines.
On les trouve majoritairement en Afrique, mis à part certaines exceptions comme le Saiga.

Classification 

Liste des genres actuelles selon l'ITIS, d'après MSW :
 genre Ammodorcas Thomas, 1891
 genre Antidorcas Sundevall, 1847
 genre Antilope Pallas, 1766
 genre Dorcatragus Noack, 1894
 genre Eudorcas Fitzinger, 1869
 genre Gazella Blainville, 1816
 genre Litocranius Kohl, 1886
 genre Madoqua Ogilby, 1837
 genre Nanger Lataste, 1885 
 genre Neotragus Hamilton Smith, 1827
 genre Oreotragus A. Smith, 1834
 genre Ourebia Laurillard, 1842
 genre Procapra Hodgson, 1846
 genre Raphicerus Hamilton Smith, 1827
 genre Saiga Gray, 1843

Phylogénie 

N.B. dans le cladogramme ci-dessus, Antilopinae est utilisé au sens strict et Aegodontia correspond au sens large.

Systématique interne selon Zurano et al. 2019

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Sous-famille de mammifères (nom scientifique)